Древо Иессеево (или дом Ишая (Иишая), отца царя Давида, именем которого (Иессей; Ишай; ישי; Иессия) и называется династия этого царя):

 Древо Иессеево — родословие Иисуса Христа.
 Древо Иессеево — иконографический сюжет.
 «Древо Иессеево» — икона.

Примечания